Нушор, или Нушорский джамоат () — сельская община (джамоат) в Таджикабадском районе Таджикистана. Административный центр — село Нушори-Боло. 

В состав джамоата входят 10 сельских населённых пунктов. Население — 11 608 человек (2015 г.), таджики.

Населённые пункты

Примечания 

Сельские общины Таджикистана
Сельские джамоаты Таджикабадского района